Greda je selo zapadno od Vrbovca, smješteno uz državnu cestu D-41 od Zagreba do Vrbovca.

Naseljavanje u Gredu počinje 1880. godine, kada su ovdašnje kuće priključene selu Peskovec. I tada i 1931. Greda se smatra zaselkom, da bi status sela dobila nakon Drugog svjetskog rata.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji